Enriqueta de La Marck (en francés: Henriette de la Marck; La Chapelle-d'Angillon, 31 de octubre de 1542 - Hôtel de Nevers, 24 de junio de 1601), también conocida como Enriqueta de Cléveris, fue una noble y cortesana francesa. Fue suo iure IV duquesa de Nevers y condesa de Rethel, y princesa consorte de Mantua por su matrimonio con Luis Gonzaga-Nevers. Una muy proficiente terrateniente, Enriqueta fue una de las principales acreedores de Francia hasta su muerte.

Primeros años 

Enriqueta nació La Chapelle-d'Angillon, en el departamento de Cher, Francia. Fue la segunda hija de Francisco I de Cléveris, I duque de Nevers y conde de Rethel, y de Margarita de Borbón-La Marche. El delfín Enrique (futuro Enrique II de Francia) fue su padrino en el bautismo. Tenía muchos hermanos, incluyendo a Francisco y Jacobo, los herederos de su padre como gobernantes de Nevers y Rethel; Enrique (quién murió joven), Catalina, y María.

Enriqueta pronto obtuvo un puesto como dama de compañía de la reina Catalina de Médici. Se convirtió en amiga íntima y confidente de la princesa Margarita de Valois. El 4 de marzo de 1565, Enriqueta de 22 años contrajo matrimonio con Luis I Gonzaga, príncipe de Mantua, en Moulins, Borbonés.

Duquesa de Nevers y Rethel 

Después de las muertes de hermano mayor, Francisco, en 1562 y su hermano Jacobo en 1564 sin dejar herederos, Enriqueta se convirtió en suo iure IV duquesa de Nevers y condesa de Rethel. Había heredado enormes deudas de su padre fallecido y sus hermanos, pero manejó bien sus tierras y puso su situación financiera en orden. Sus ganancias fueron tan numerosas que eventualmente se convirtió en una de los acreedores principales de la inestable Francia  durante las guerras de religión.

Enriqueta murió en el Hôtel de Nevers en París, el 24 de junio de 1601 a los 58 años. Fue enterrada en la basílica catedral de San Quirico y Santa Julieta, en Nevers, al lado de su marido, que había fallecido en 1595.

Hijos 

 Catalina (21 de enero de 1568 - 1 de diciembre de 1629): casada con Enrique I de Orleans, duque de Longueville  con quien tuvo un hijo, Enrique II de Orleans, duque de Longueville.
 María Enriqueta (3 de septiembre de 1571 - 3 de agosto de 1601): casada con Enrique de Mayena, duque de Mayena.
 Federico (11 de marzo de 1573 - 22 de abril de 1574): murió en la infancia.
 Francisco (17 de septiembre de 1576 - 13 de junio de 1580): murió en la infancia.
 Carlos (6 de mayo de 1580- 20 de septiembre de 1637): sucedió a sus padres como duque de Nevers, Rethel, Mantua, y Montferrato. Se casó con Catalina de Mayena, hija de Carlos de Lorena, duque de Mayenne y Enriqueta de Saboya, marquesa de Villars, con quien tuvo seis hijos, incluyendo a Carlos de Gonzaga-Nevers y Ana María de Gonzaga-Nevers.

Rumores 
Se rumoreaba que Enriqueta fue amante de Annibal de Coconas, un aventurero piamontés que fue decapitado en 1574, junto con Joseph Boniface de la Môle (amante de Margarita de Valois) por participar en una conspiración contra el rey Carlos IX de Francia que fue apoyada por el duque de Alençon. Se afirmaba que Enriqueta y Margarita (ahora reina de Navarra) se despertaron en medio de la noche, quitaron las cabezas que habían sido colocadas para una exhibición pública, las embalsamaron, y las enterraron en suelo consagrado.

En ficción 

 Enriqueta de Cléveris es un personaje en el libro La Reine Margot de Alejandro Dumas.
 Enriqueta de Cléveris tiene un rol importante en La Reine Margot (película de 1994).

Ancestros

Referencias

Fuentes 

 
 
 
 

Condesas de Francia del siglo XVI
Duquesas de Francia del siglo XVI
Casa de La Marck
Familia Gonzaga

Nobleza de Italia
Corte de Enrique III de Francia